La B' Katīgoria 2016-2017 è stata la 62ª edizione della seconda serie del campionato cipriota di calcio.

Classifica finale

Note

Calcio nel 2016
Calcio nel 2017
Seconda divisione cipriota